Пауліна Фіалкова (словац. Paulína Fialková) — словацька біатлоністка, чемпіонка і медалістка Універсіади, медалістка чемпіонату Європи. 
 Фіалкова вулиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України. 
 Фіалкові — родина одно-або багаторічних трав'янистих рослин, рідко чагарників. 
 Лепіста фіалкова (Lepista irina (Fr.) Bigelow, Tricholoma irinum (Fr.) Kumm.) — їстівний гриб з родини трихоломових 
 Фіалкова вулиця (Київ) — вулиця в Голосіївському районі міста Києва, місцевість Пирогів (куток Яровці).